Iniesta puede referirse a:

Topónimos 
Municipios de la provincia de Cuenca, Castilla-La Mancha, España:
Iniesta.
Castillejo de Iniesta.
Graja de Iniesta.

Personalidades 
Alberto Iniesta (1923-2016), clérigo español, obispo auxiliar de Madrid.
Andrés Iniesta (1984), futbolista español.
Aquilino Iniesta (1972), político español.
Carlos Iniesta Mira (1966), regatista español.
Enrique Iniesta (1906-1969), violinista español.
Enrique Iniesta Coullaut-Valera (1930-2010), hijo del anterior, historiador, escritor y biógrafo español.
Ildefonso de Iniesta Bejarano y Durán (1716-1781), arquitecto mexicano.
Javier Pérez Iniesta (1970), jugador de baloncesto español.
Juan Iniesta Cuquerella (1908-década de 1990), maestro y político español.
Pablo Sanz Iniesta (1973), futbolista español.
Ricardo Iniesta (1956), director teatral español.
Roberto Iniesta (1962), cantante y guitarrista español.

Botánica 
 el nombre común de la planta Cytisus scoparius.
 el nombre común de la planta '''''Genista cinerea